Peloponnese kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Peloponnesos (region), 
 Peloponnese (ö i Grekland), Peloponnesos, Arkadien, 

Robotskapade Greklandförgreningar